Gleb peut faire référence à :
 Boris et Gleb († 1015), princes russes, fils de saint Vladimir grand-prince de Kiev ; fêtés localement le  ;
 Gleb de Novgorod, prince de Novgorod, de 1068 à 1073, puis de 1077 à 1078 ;
 Gleb de Minsk, prince de Minsk, de 1101 à 1119 ;
 Gleb Rostislavitch, prince de Riazan, de 1145 à 1178 ;
 Gleb  († 1171), grand-prince de Kiev, en 1169 ;
 Gleb de Hrodno, prince de Hrodno, de 1169 à 1172 ;
 Gleb de Tourov, prince de Dubrovitsa, de 1182 à 1190 ;